Portielje ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Portielje (1861–1949), belgischer Genremaler
 Gerard Portielje (1856–1929), belgischer Genremaler
 Jan Portielje (1829–1908), niederländisch-belgischer Genre- und Porträtmaler